François Cadic (1864-1929), connu également comme Frañsez-Mari Kadig, prêtre, écrivain et folkloriste breton ;
 Jean-Mathurin Cadic (1843-1917), prêtre et poète breton ;
 Joseph Cadic (1886-1971), personnalité politique française ;
 Olivier Cadic (né en 1962), personnalité politique française.

Patronyme breton